Shōjo – manga ed anime indirizzati a un pubblico femminile compresi tra i dieci anni e l'adolescenza compresa
Shōjō – creatura mitologica giapponese
Orangutan (Shoujou) – personaggio di One Piece